Фресно-дель-Рио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия.  Население — 194 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Паленсии